Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Nikola Pilić e Allan Stone che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6–3, 3–6, 7–6.

Teste di serie

 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (finale)

 Jim McManus /  Andrew Pattison (quarti di finale)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1974